Bierhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Bierhoff (1900–1981), deutscher Verwaltungsjurist
 Hans-Werner Bierhoff (* 1948), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Michael Bierhoff (* 1958), deutscher Diplomat
 Nicole Bierhoff (* 1965), deutsche Fernsehmoderatorin
 Oliver Bierhoff (* 1968), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Rolf Bierhoff (* 1938), deutscher Fußballtorhüter und Manager

Siehe auch:
 Bierhof
 Bierlhof